Сондре Эукленн (; родился 10 июня 2003) — норвежский футболист, полузащитник клуба «Викинг».

Клубная карьера 
Выступал за молодёжные команды «» и «Викинга». 16 июля 2020 года дебютировал в основном составе «Викинга» в матче высшего дивизиона норвежского чемпионата против клуба «Будё-Глимт».

Карьера в сборной 
Выступал за сборные Норвегии до 15, до 16 и до 17 лет.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Викинга» 
 Профиль футболиста на сайте fotball.no 

Футболисты Норвегии
Игроки ФК «Викинг»